Název Na skále má více míst:

 Na skále (národní přírodní památka) – národní přírodní památka v okrese Olomouc
 Na skále (usedlost) - zaniklá hospodářská usedlost v Praze-Libni

Podobné názvy 
 Na Skále